Вестово́й — парусный фрегат 44-пушечного ранга. Тип «Спешный». Заложен в 1821 году на Соломбальской верфи. Строитель A. M. Курочкин. Спущен 12 мая 1822 года, вошёл в состав Балтийского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 тонн;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Арт. вооружение = 44 ор.. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
 В 1822 в составе отряда перешел из Архангельска в Кронштадт.
 В 1823 находился в Кронштадтском порту.
 В 1824 в составе эскадры адмирала Р. В. Кроуна ходил в практическое плавание до о-ва Исландия. Затем эскадра пошла на юг и, обогнув с запада о-в Великобритания, вошла в пр-в Ла-Манш и далее через Северное море и Датские проливы вернулась в Кронштадт.
 7 ноября 1824 во время наводнения фрегат стоял в Военной гавани, был сорван с якоря и отнесен на отмель у Северной стенки. Снят с отмели 8 ноября.
 В 1825 с эскадрой находился в практическом плавании в Балтийском море.
 В 1826 в составе эскадры адмирала Р. В. Кроуна ходил в практическое плавание в Северное море до Доггер-банки.
 22 мая 1827 «Вестовой» в составе эскадры адмирала Д. Н. Сенявина вышел на Кронштадтский рейд, 2 июня 1827 участвовал в Императорском смотре. Остался на рейде после ухода эскадры.
 18 июня 1827 вышел в море и должен был в составе эскадры контр-адмирала графа Л. П. Гейдена следовать в Средиземное море, но 3 июля 1827 по пути в Ревель из-за ошибки в счислении сел на камни банки Девельсей (Курадимуна). Не смог с неё сняться.
 6 июля 1827 был разбит волнами. Экипаж был спасен.

Командиры 
Командирами фрегата «Вестовой» в разное время служили:
 Г. П. Борисов (1822 год);
 А. И. Тихменев (1823—1824 годы);
 Е. Е. Куличкин (1825 год);
 П. А. Дохтуров (1826 год);
 П. Б. Домогацкий (1827 год).

См. также 
 Список погибших парусных кораблей ВМФ России
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством
Кораблекрушения 1827 года